Paphia kan syfta på:

 Paphia (djur) – ett släkte av musslor
 Paphia (växter) – ett släkte av växter